Kim Min-jung (née en 1982), actrice sud-coréenne ;
 Kim Min-jung (née en 1986), joueuse de badminton sud-coréenne ;
 Kim Min-jung (née en 1985), patineuse de vitesse sur piste courte sud-coréenne ;
 Kim Min-jung (née en 1997), tireuse sportive sud-coréenne.